Peirce è il cognome di varie personalità.

Benjamin Peirce (1809-1880), matematico, astronomo e statistico statunitense
Charles Sanders Peirce (1839-1914), matematico, filosofo e poligrafo statunitense 
Waldo Peirce (1884-19??), pittore statunitense
Bill Peirce (n. 1938), economista e politico statunitense
Kimberly Peirce (n. 1967), regista cinematografico statunitense
Guglielmo Peirce (1909-1958), pittore, giornalista e scrittore italiano